Robert John Linder (College Station, Texas, Estados Unidos, 16 de noviembre de 1988 — Torre Arasaka, Night City, California, Estados Unidos, 20 de agosto de 2023), coloquialmente conocido como Johnny Silverhand, es un personaje ficticio que aparece en la franquicia de juegos de rol Cyberpunk creado por Mike Pondsmith. En el videojuego Cyberpunk 2077 desarrollado por CD Projekt RED es interpretado por el actor Keanu Reeves, quien proporcionó su voz y captura de movimiento para el personaje.

Es un roquero famoso e influyente y además, el cantante principal de la banda de rock Samurai, antes de su ruptura en 2008. También fue un veterano militar que definió el movimento rockerboy como lo que es hoy en día, fue el figura más prominente que luchó contra el gobierno corrupto de los Estados Unidos y las megacorporaciones, a menudo descrita como terrorismo. A pesar de ser carismático y bastante encantador, Silverhand también es conocido por ser irracional, impulsivo y manipulador.

Silverhand obtuvo su apodo de un implante cibernético en el brazo izquierdo que había instalado después de perderlo en la Segunda Guerra Centroamericana, siendo una de las primeras (y más probables) víctimas de la ciberpsicosis. Luego, se volvió muy temperamental y dispuesto a llevarlo "al límite". En una entrevista, se lo describió como impulsado por "la dedicación y las ambiciones, pero al final del día no se preocupa mucho por las personas que lo rodean, siempre y cuando las use para lograr sus objetivos".

Eventualmente, Silverhand fue asesinado por el cíborg Adam Smasher durante el holocausto de Night City el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, su conciencia fue grabada en la Reliquia antes del cese de sus funciones corporales después de su conservación inicial en algún momento después de 2038 y el engrama no es exactamente su conciencia. Sin embargo, porque tiene una programación para replicarse en el anfitrión como un virus informático, en lugar de asegurar la supervivencia de Silverhand.

Biografía

Vida temprana 
Robert John Linder nació en College Station, Texas, el 16 de noviembre de 1988. Se alistó en el ejército cuando era adolescente, mintiendo sobre su verdadera edad y no pasó mucho tiempo para ver algo de acción. John fue enviado a Nicaragua para participar en el Segundo Conflicto Centroamericano de 2003 y mientras estaba en la guerra, la vida de John fue salvada por un amigo que murió protegiéndolo a costo de su vida. El conflicto fue devastador, ya que la guerra estaba dirigida por un gobierno corrupto y manipulador. Sin embargo, cuando se expusieron sus secretos, muchos de los soldados estadounidenses dejaron caer sus banderas mientras luchaban desertando del ejército. El gobierno usó su influencia para crear una poderosa campaña de propaganda para hacer que el público estadounidense odiara a los desertores.

John fue uno de los hombres que decidió que no pelearía en la guerra corrupta que finalmente lo llevó a perder su brazo y un amigo. Se fue a Night City y se quedó en un hotel durante un mes entero, ya que el ejército y la guerra habían cambiado su vida para siempre. Cambió su nombre a Johnny Silverhand, su apellido representando el brazo cibernético que había reemplazado a su brazo izquierdo.

Carrera musical 
Silverhand comenzó su misión de rebelión para exponer la corrupción al iniciar una banda de rock que eventualmente se conocería como Samurai. Comenzó esta banda con su amigo Kerry Eurodyne, originalmente solo tocaba en clubes callejeros. Su primer concierto fue en el Red Dirt, un pequeño bar en Night City. En algún momento de 2003, mientras tocaban en un bar llamado Rainbow Cadenza, un productor llamado Jack Masters los descubrió y los fichó con Universal Recording. Samurai estaba compuesto por los cofundadores Silverhand y Kerry, así como por Denny, Nancy "Bes Isis" y Henry.

Su música se volvió revolucionaria, iniciando el movimiento rockerboy y convirtiéndose en una sensación de la noche a la mañana. Él, junto con el propio Samurai, subió a la cima de las listas estadounidenses en un tiempo récord. Sin embargo, a pesar de este éxito, Samurai luchó cuando los problemas personales salieron a la superficie. Durante este tiempo, la tecladista Nancy estaba en una relación abusiva. Llegó a un punto en el que no pudo soportarlo más y empujó a su novio por una ventana. Después de que la policía de Night City descubrió el cuerpo, fue arrestada y llevada a prisión. Sin ella, Samurai luchó y finalmente se separó en 2008.

Silverhand seguía siendo uno de los músicos más populares de la época. Planeaba usar su poder de estrella para comenzar una carrera en solitario y continuar impulsando su mensaje contra las corporaciones y el gobierno. DBS Music quería ficharlo tan desesperadamente que lo chantajearon, amenazándolo con revelar su verdadera identidad, como desertor del Segundo Conflicto Centroamericano.

En cambio, Silverhand volvió a firmar con Universal Music y lanzó un álbum de estudio completo llamado SINS of Your Brothers en el que admitía que era un desertor y revelaba todas las cosas terribles que había ordenado el gobierno. El álbum tuvo un gran éxito y cambió la percepción pública de lo que significaba ser un desertor.

Hazañas de Silverhand como revolucionario 
En la década de 2010, Silverhand continuó su campaña rebelde, esta vez en Japantown, durante su famoso concierto benéfico gratuito para llamar la atención sobre los métodos brutales que la policía de Night City utilizó para sofocar los disturbios de personas sin hogar.

La relación de Rogue Amendiares con Silverhand terminó en algún momento de 2011, después de que se enterara de que este último la engañaba.

Después de dar un concierto en The Hammer el 4 de agosto de 2013, Silverhand salió a caminar con Alt Cunningham, su nueva novia, pero fueron emboscados por matones contratados por Arasaka Corporation. Los matones hirieron a Silverhand, secuestraron a Cunningham y se fueron en una camioneta. Arasaka quería que ella desarrollara una nueva variante del software Soulkiller que había escrito para ITS.

El 5 de agosto de 2013, Silverhand reunió un equipo de ataque, formado por su ex novia Rogue, el reportero de medios Thompson y un nómada llamado Santiago, para infiltrarse en la Torre Arasaka en Night City, para que pudieran salvar a Cunningham. Como diversión, pidió un favor a todos los miembros de su antigua banda, se reunieron y realizó un espectáculo totalmente gratuito. El espectáculo se llevó a cabo justo en frente de la Torre Arasaka. Esto provocó un motín en la torre cuando se llamó a las tropas para controlar la situación y en una reacción de pánico, Toshiro usó Soulkiller en Cunningham mientras ocurría el asalto y la atrapó dentro del mainframe de Arasaka. Silverhand y su equipo se infiltraron en la Torre, mientras que Alt estaba atrapada en la computadora central tratando de encontrar un camino de regreso a su cuerpo.

El equipo llegó a la habitación donde estaban Toshiro, Akira y Cunningham. Silverhand miró el cuerpo de Cunningham y la supuso muerta momentos después de matar a Toshiro por ira. Se giró para recoger el cuerpo aún caliente de Cunningham en sus brazos del sofá y desconectarla. Detrás de la pared de monitores, una Cunningham incorpóreo le gritó, pero Silverhand no la escuchó.

Después del asalto a la Torre Arasaka, Silverhand dejó Night City por un tiempo con Santiago y se unió a la comunidad nómada los Aldecaldos. Poco se sabía de lo que hizo durante este tiempo.

Alrededor del año 2015, una bombero y fan de Silverhand, de nombre Samantha Stevens, salvó a Silverhand de un incendio ocurrido en uno de sus estudios de grabación.

Segundo asalto a la Torre Arasaka y ejecución por el programa Soulkiller 
En 2023, Silverhand y Morgan Blackhand, junto con Rogue, Shaitan, Thompson, Spider Murphy y otros miembros, lideraron un equipo de asalto de Militech Corporation en las Torre Arasaka en Night City, con la intención de poner fin a la Cuarta Guerra Corporativa al destruir la torre con una mini arma nuclear. Sin embargo, Silverhand tenía otra razón para volver a las oficinas de Arasaka; quería encontrar a Cunningham, pero había varios obstáculos en el camino. El equipo de Silverhand fue inmovilizado por el ciborg Adam Smasher y las fuerzas de Arasaka Corporation en los laboratorios de la torre después de liberar con éxito a Cunningham. Durante estos eventos, Silverhand, que había sido derribado por el ataque inicial, logró ponerse de pie. Con un Militech SMG en una mano y su pistola Malorian Arms 3516 en la otra, el roquero gritó y provocó a Smasher, descargando sus armas en el ciborg. Smasher se dio la vuelta, sorprendido por la audacia del hombre, y luego le disparó con su escopeta automática, cortando a Silverhand por la mitad. Spider Murphy trató de comunicarse con Silverhand, pero Rogue la detuvo y le dijo que se había ido. En cambio, Spider metió la mano dentro de su chaqueta y sacó un bloque de datos que Cunningham le había descargado hace mucho tiempo. Susurrando a Cunningham que lo lamenta, Spider insertó el chip en la parte posterior del cráneo del roquero moribundo. Luego trató de alcanzar su maleta de datos, pero pronto se dio cuenta de que había sido destruida en el fuego cruzado. Spider luego se fue con Rogue, sabiendo que Silverhand y Bartmoss algún día serían vengados de sus muertes.

El engrama de Silverhand en 2077 tiene una historia diferente de los eventos, en los que escapó de la pelea con Smasher e intentó llegar al helicóptero donde Rogue estaba esperando, pero Smasher lo detuvo nuevamente. Silverhand fue dado por muerto, baleado por el ciborg. El moribundo Silverhand fue recuperado por Arasaka Corporation e interrogado por la seguridad del cuerpo y más tarde por el mismo Saburo Arasaka con un técnico. Sería sometido al programa Soulkiller, su conciencia escaneada y almacenada en un engrama; su cuerpo físico muriendo y supuestamente fue enterrado en concreto en los campos petroleros abandonados a las afueras de Night City.

A pesar de que no había un cuerpo para hacer una pasantía, se dedicó un nicho a su memoria en el North Oak Columbarium. Su epitafio, que usa su nombre real, dice: "Robert John Linder: hijo de puta que nunca se rindió. Una leyenda entre leyendas".

Sencillo inédito Black Dog 
No mucho después del Holocausto de Night City de 2023, Samantha accedió a Hot Zone a pedido de Angel. Samantha recuperó una mini arma nuclear no detonada del búnker destrozado de la torre destruida y arrojó su contenido a la bahía de Coronado. Después de encontrar el cuerpo de Silverhand entre las ruinas, lo puso en la caja nuclear para preservarlo. En algún momento también recuperó algunas de las posesiones de Silverhand, incluido uno de sus Malorian Arms 3516 y su Porsche 911 Turbo. Ella escondió todos estos artículos, incluida la caja de la bomba, en su garaje en algún lugar de Night City. Ella los protegió y cuidó durante años.

En 2038, después de encontrarse con un grupo de edgerunners que estaban tratando de encontrar una canción inédita de Silverhand, Samantha les dio la tarea de transportar la caja que contenía el cuerpo de Johnny a los laboratorios Los Alamos en Nuevo México. Antes de irse, Samantha apartó a uno de ellos, un mercenario conocido como Zara y le entregó el Malorian que había encontrado en un paquete envuelto y le dijo que el dueño no lo volvería a usar nunca más, añadiendo que le parecía la persona adecuada para llevarlo por él.

El grupo de edgerunners logró entregar la creación a Angel en Nuevo México. Después de abrir la caja, susurró: "Hola, mi amor".

El nuevo engrama de Silverhand en la Reliquia 
En algún momento antes del año 2077, el engrama de Silverhand se colocó en una versión prototipo de la Reliquia. El dispositivo fue robado por Yorinobu Arasaka y almacenado en una bóveda segura en Konpeki Plaza, en un intento de sacar a su padre a la luz pública. El engrama de Silverhand y su ubicación fueron descubiertos por los Voodoo Boys, quienes planearon robarlo para ponerlos en contacto con Cunningham y evitar el Blackwall. El grupo contrató a Evelyn Parker para que hiciera una danza mental en la habitación sobre las medidas de seguridad y su ubicación, aunque decidió traicionarlos y robar el dispositivo para ella misma. A través del reparador Dexter DeShawn, Parker contrató a los mercenarios V y Jackie Welles para robar la Reliquia de la habitación. Los dos mercenarios pudieron robarlo, aunque el estuche de almacenamiento de la Reliquia se dañó durante su escape. Para asegurarse de que sobreviviera, Welles, herido de muerte, lo llevó en su ranura para fragmentos y lo colocó en el ciberware de V antes de morir.

Debido a su presencia cuando V fue ejecutado por DeShawn mediante la atención no deseada de la policía de Night City, el engrama de Silverhand finalmente se despertó cuando la Reliquia revivió a un V herido de muerte. Luego comenzó a cargarlo en el cerebro y reemplazó la conciencia del mercenario, como estaba programado. Atacándolo inicialmente en un intento por tomar el control, Silverhand finalmente decidió cooperar con V para asegurarse de que sobreviviera o pudiera ser recuperado de su cabeza. Apareció en múltiples ocasiones para brindarle consejos a V o dar su opinión sobre sus situaciones. La Reliquia también proporcionó a V destellos de los recuerdos de Silverhand, incluido su intento de salvar a Cunningham en 2013 y su ataque final a la Torre Arasaka. El engrama de Silverhand también intentó tomar el control del cuerpo de V en múltiples ocasiones.

Atributos

Ambiciones 
Después de dejar el ejército, se decidió a decir la verdad sobre la corrupción y la opresión de múltiples entidades que ocupaban una posición de poder en el mundo. Silverhand siempre albergó odio por el mundo que lo rodea; Night City, la policía, el cuerpo y principalmente Arasaka. Su música se convirtió en una extensión de sus sentimientos para que el público la escuchara, aunque nada de eso lo hizo sentir mejor. Se propuso como objetivo provocar la rebelión en las personas para que no fueran ciegos y lucharan contra los opresores como él creía. Silverhand concentró la mayor parte de su ira en la Arasaka Corporation y en su vida logró dos asaltos a la Torre Arasaka de Night City. Arasaka se convirtió en una obsesión para él, tanto que sus amigos lo criticaban por su determinación. Para él, Arasaka Corporation representaba el colonialismo corporativo en su peor momento, ya que la megacoporación consumiría la Tierra y se apoderaría de la vida de las personas, temía que la humanidad perdiera su libertad.

Silverhand carecía de empatía por la mayoría de las personas; si necesitaba matar para probar su punto, lo haría sin dudarlo. A menudo llamado terrorista y anarquista, nunca se desvió de su objetivo de rebelión. Silverhand creía que morir como una leyenda provocaría la rebelión en otros y que tomar el control significaba hacer lo que fuera necesario para acabar con la megacorporación.

Recuerdos

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo Johnny Silverhand de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).